Egipatski hijeroglifi predstavljaju pismo koje su rabili Drevni Egipćani, a koje je predstavljalo kombinaciju logografskih, abecedskih i ideografskih elemenata. 

Riječ hijeroglif dolazi od starogrčkog ἱερογλυφικά (hieroglyphiká); pridjeva hijeroglifski, isto kao i srodnih riječi kao što su ἱερoγλυφος (hieroglyphos 'onaj koji piše hijeroglife', od ἱερός (hierós 'sveti') i γλύφειν (glýphein 'urezati' ili 'pisati', v. glif). Sami hijeroglifi su se nazivali polytonic|τὰ ἱερογλυφικά (γράμματα) (tà hieroglyphiká (grámmata), 'urezana slova') na spomenicima (kao što su stele, hramovi i grobovi). Riječ hijeroglif se s vremenom počela rabiti za pojedinačna hijeroglifska slova.

Pismo

Brojevi
{| border="1" cellpadding="3" cell style="border-collapse: collapse;"
|-
|1 || Z1 
|-
|2 || Z1-Z1  
|-
|3 || Z1-Z1-Z1  
|-
|10 || V20  
|-
|20 || V20-V20  
|-
|30 || V20-V20-V20 '|-
|100 || Z7 
|-
|1.000 || M12 
|-
|10.000 || D50 
|-
|100.000 || I8 
|-
|1.000.000 || C11
|}

 Vanjske poveznice 

Egyptian Hieroglyphic Dictionary by Jim Loy
[https://web.archive.org/web/20070222081509/http://personalwebs.myriad.net/steveb/egypt/kings.html Comprehensive Dictionary of Cartouches for all Egyptian Pharaohs]Glyphdoctors: Study Egyptology Online! Online courses in hieroglyphs and free discussion forums''

Pismo
Drevni Egipat